Luís Antônio Domingues da Silva (Turiaçu,  — São Luís, ) foi um jurista e político brasileiro.

Foi deputado geral do Império e presidente do Maranhão, de 1 de março de 1910 a 1 de março de 1914.

Obras
Ensino Agrícola (s/d)
Casamento Civil e Divórcio (s/d)
Trabalhos de Advocacia (s/d) 
O Governo do Maranhão e o Empréstimo Externo (1912) 
Dois Anos de Governo (1912)

Ligações externas
Mensagem lida ao Congresso Legislativo do Maranhão na abertura solene da 2ª sessão da 7ª legislatura em 12 de fevereiro de 1911 pelo exmo. sr. dr. Luís Antônio Domingues da Silva, governador do estado
Mensagem apresentada ao Congresso Legislativo do Maranhão na 3ª sessão da 8ª legislatura em 5 de março de 1912 pelo exmo. sr. dr. Luís Antônio Domingues da Silva, governador do estado
Mensagem apresentada ao Congresso Legislativo do Maranhão na 1ª sessão da 8ª legislatura em 5 de fevereiro de 1913 pelo exmo. sr. dr. Luís Antônio Domingues da Silva, governador do estado
Mensagem apresentada ao Congresso Legislativo do Maranhão na 2ª sessão da 8ª legislatura em 5 de fevereiro de 1914 pelo exmo. sr. dr. Luís Antônio Domingues da Silva, governador do estado

Governadores do Maranhão
Deputados do Império do Brasil
Naturais de Turiaçu
Membros da Academia Maranhense de Letras